Beştalı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Beştalı – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian